Беднота — может означать:

 Беднота — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Беднота — до 1961 г. название посёлка Восток в Сосковском районе Орловской области, упразднён в 1981 г.
 Беднота — до 1961 г. название посёлка Южный в Орловском районе Орловской области.
 Беднота — центральная советская ежедневная газета для крестьян, издававшаяся с 27 марта 1918 по 31 января 1931 года.